Die Fremde –  film del 1931 diretto da Fred Sauer
 Die Fremde –  film del 2000 diretto da Götz Spielmann
 Die Fremde –  film del 2010 diretto Feo Aladağ

Pagine correlate 
La straniera (disambigua)